You Can Be Replaced is het tweede album van de Utrechtse band Storybox.

Tracklist 
 Subtle Sounds
 High
 Simple, Lovely
 The Andersons
 At Hello
 Time Enough
 Let's Go Back (And Stay Here)
 Happy Man
 Paris At Night
 I Can
 A Brand New House

Muziekalbum uit 2009